Кубиш, Ян:
 Кубиш, Ян — словацкий политик и дипломат, бывший генеральный секретарь ОБСЕ (1999—2005).
 Кубиш, Ян — чехословацкий военнослужащий, герой чехословацкого Сопротивления в годы Второй мировой войны.